Sydney kan avse:

 Sydney (namn) – ett för- och efternamn samt personer med namnet och fiktiv karaktärer
 Sydney – ursprungliga namnet på en film från 1996, se  Hard Eight
 Sydney White – en komedifilm från 2007
 15550 Sydney – en asteroid

Geografi

Australien 

 City of Sydney, region, New South Wales, 
 Sydney, delstatshuvudstad, New South Wales, City of Sydney, 
Sydney Cove (vik i Australien)
Sydney Heads

Kanada 

 Sydney, Nova Scotia, Nova Scotia, 
 Sydney (flygplats),

Kiribati 

 Manraön, atoll, Phoenixöarna,

Se även
 – flera krigsfartyg i Royal Australian Navy
Sidney
Sid
Syd

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar